Giddings kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Giddings,

USA 

 Giddings, Texas, countyhuvudort, Lee County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar